Prapreče je naselbinsko ime v Sloveniji:

 Prapreče - del, občina Trbovlje
 Prapreče - del, občina  Zagorje ob Savi
 Prapreče,  občina Vransko
 Prapreče,  občina Žužemberk
 Prapreče pri Straži,  občina Straža
 Prapreče pri Šentjerneju, občina  Šentjernej
 Dolnje Prapreče,  občina Trebnje
 Gornje Prapreče, občina Trebnje
 Zgornje Prapreče, občina Lukovica

Glej tudi 
 Praproče 

Naselja v Sloveniji